Die EBS Asset Management Dayton Open 2005 fanden vom 25. bis 30. Januar 2005 in Dayton, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und war mit 40.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 4 Star.

Im Endspiel der beiden topgesetzten Spieler setzte sich Peter Nicol gegen Amr Shabana mit 11:6, 13:11 und 11:2 durch. Nicol gewann damit den 49. Titel seiner Karriere auf der World Tour. Vorjahressieger Karim Darwish schied im Halbfinale gegen Peter Nicol aus.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Wellings einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2004/05
2005